Безводовка — поселок в Челно-Вершинском районе Самарской области в составе сельского поселения Красный Строитель.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на юг от районного центра села Челно-Вершины.

История
В поселке размещалась ферма №3 совхоза «Красный Строитель».

Население 
Постоянное население составляло 160 человек (русские 90 %) в 2002 году, 95 в 2010 году.

Примечания 

 Населённые пункты Челно-Вершинского района